Алексей Иванович Ерёмин () — российский футболист, полузащитник.

Выступал за клубы «Электроника» (Нижний Новгород), «Оскол» (Старый Оскол) и «Локомотив» (Лиски), за который провёл 343 матча.

24 сентября 2015 играл 1/16 финала кубка России против «Динамо» (Москва) (0:2).

Клубная статистика 
.

Футболисты России
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Локомотив» Лиски